

Национальный отбор 
Израиль представили певицы Ноа и Мира Авад. Песню выбрали жюри и телезрители. Песен в финале было 3, песня-победитель представила Израиль на конкурсе песни Евровидение 2009. Отбор пройдет 2 марта.

В полуфинале

Финал 

В финале Нора и Мира выступали вторыми и заняли 16-е место с 53 очками. Максимальное количество очков (10) Израилю подарила .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»